27267 Wiberg – asteroide della fascia principale

Persone 

 Bror Wiberg – calciatore finlandese
 Egon Wiberg – chimico tedesco
 Per Wiberg  – tastierista svedese
 Pernilla Wiberg – dirigente sportiva ed ex sciatrice alpina svedese